Gregurovec je lahko:
 Gregurovec, Krapinske Toplice (Hrvaška)
 Gregurovec, Mihovljan (Hrvaška)
 Gregurovec, Sveti Petar Orehovec (Hrvaška)